Columbia Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Columbia Township (Arkansas)
 Columbia Township (Dubois County, Indiana)
 Columbia Township (Fayette County, Indiana)
 Columbia Township (Gibson County, Indiana)
 Columbia Township (Jennings County, Indiana)
 Columbia Township (Whitley County, Indiana)
 Columbia Township (Tama County, Iowa)
 Columbia Township (Wapello County, Iowa)
 Columbia Township (Kansas)
 Columbia Township (Jackson County, Michigan)
 Columbia Township (Tuscola County, Michigan)
 Columbia Township (Van Buren County, Michigan)
 Columbia Township (Minnesota)
 Columbia Township (Missouri)
 Columbia Township (Nebraska)
 Columbia Township (Pender County, North Carolina)
 Columbia Township (Randolph County, North Carolina)
 Columbia Township (Tyrrell County, North Carolina)
 Columbia Township (North Dakota)
 Columbia Township (Hamilton County, Ohio)
 Columbia Township (Lorain County, Ohio)
 Columbia Township (Meigs County, Ohio)
 Columbia Township (Oklahoma)
 Columbia Township (Pennsylvania)
 Columbia Township (South Dakota)